Alligator Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alligator Creek (Little Cahaba River), Fluss im Bundesstaat Alabama
 Alligator Creek (Mills Creek), Fluss im Bundesstaat Florida (Nassau County)
 Alligator Creek (Lemon Bay), Fluss im Bundesstaat Florida (Sarasota County)
 Alligator Creek (Alligator Lake), Fluss im Bundesstaat Florida (Pinellas County)
 Alligator Creek (Perdido River), Fluss im Bundesstaat Florida (Escambia County)
 Alligator Creek (Juniper Creek), Fluss im Bundesstaat Florida (Santa Rosa County)
 Alligator Creek (Milligan Creek), Fluss im Bundesstaat Georgia (Toombs County)
 Alligator Creek (Black River), Fluss im Bundesstaat Georgia (Ware County)
 Alligator Creek (Lake Cumberland), Fluss im Bundesstaat Kentucky
 Alligator Creek (Mill Creek), Fluss im Bundesstaat Louisiana
 Big Alligator Creek, Fluss im Bundesstaat Georgia
 East Fork Alligator Creek, Fluss im Bundesstaat Kentucky
 Lower Alligator Creek, Fluss im Bundesstaat South Carolina
 North Fork Alligator Creek, Fluss im Bundesstaat Florida
 North Prong Alligator Creek, Fluss im Bundesstaat Florida
 South Prong Alligator Creek, Fluss im Bundesstaat Florida
 West Fork Alligator Creek, Fluss im Bundesstaat Kentucky

in Australien:
 Alligator Creek (Fitzroy River), Nebenfluss des Fitzroy River (Korallenmeer) in Queensland, Australien.
 Alligator Creek (Norman River), Nebenfluss des Norman Rivers in Queensland, Australien.

Siehe auch:
 Little Alligator Creek